

Historie 
Založen Gian Carlo Minardim v roce 1979 k účasti na Mistrovství Evropy vozů Formule 2. Tým Minardi vstoupil do Formule 1 v roce 1985. Po prvních letech živoření v nejvyšší kategorii automobilového sportu, tým poprvé dosáhl na body při Grand Prix USA 1988, když Pierluigi Martini dojel šestý. V roce 1989 bodoval v Británii šestým a pátým místem, v Portugalsku pátým a v Austrálii šestým místem.

Nejúspěšnější sezónou pro tým je sezóna roku 1991, kdy monoposty Minardi poháněly agregáty Ferrari a stáj obsadila 7. místo v poháru konstruktérů. Stáj si ale pro další sezónu nemůže motor Ferrari dovolit, a proto kupuje dvanáctiválce Lamborghini. Šesté místo v Grand Prix Japonska je pro tým jediným bodovaným umístěním v roce 1992.

Vůz pro rok 1993 je vyvíjen pod dohledem Gustava Brunnera, který zkonstruoval velmi efektivní monopost. Čtvrté místo v Jihoafrické republice, páté v Monaku a další dvě šestá místa v Doningtonu a Imole vyšvihla tým na osmou příčku v poháru konstruktérů.

V letech 1994 a 1995 se tým dostal do potíží, které začaly ohrožovat budoucnost chodu závodního oddělení. Proto koncem roku 1996 koupili většinový podíl ve společnosti Gabriele Rumi a Flavio Briatore.

V roce 1998 společnost opouští Flavio Briatore a své podíly přepouští Rumimu který se tak stává majoritním akcionářem a zcela reorganizuje personální složení týmu a stojí za návratem rakouského konstruktéra Gustava Brunnera. Minardi obsazuje 10. místo v Poháru konstruktérů.

V roce 1999 je stáj posílena příchodem Cesare Fioria na post Týmového Managera a sportovního ředitele. Tým znovu končí na 10. místě s jedním bodem z chaotické Grand Prix Evropy.

Rok 2000 znamená pro tým z Faenzy 16. sezónu ve Formuli 1, nedosáhl na body a v Poháru konstruktérů za sebou nechává jen francouzský tým Prost. Počátkem roku 2001 dochází k vážné situaci, když odchází hlavní sponzor a nechává tak tým ve finanční krizi. Na konci ledna Gabriele Rumi přenechává vedení týmu Paulu Stoddartovi, řediteli European Aviation. Minardi dostává nový motor Asiatech a také nové finanční prostředky z Malajsie. Novým technickým ředitelem se stává John Walton. Rok 2002 začíná víc než dobře, když mladý Australan Mark Webber při Grand Prix Austrálie vybojoval dva body, ve zbytku sezóny tým už nezískal žádné body.

Kompletní výsledky ve Formuli 1

Externí odkazy 
 
 
 Oficiální stránky (anglicky)

Týmy Formule 1